Ольшанский сельсовет (белор. Альшанскі сельсавет) — административная единица на территории Столинского района Брестской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Ольшаны.

История 
Образован в 1940 г.

Состав 
Ольшанский сельсовет включает 3 населённых пункта:
 Высокое — деревня
 Ольшаны — агрогородок
 Семигостичи — деревня

См. также 
 Столинский район

Примечания

Ссылки 
 Столинский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Столинского района